Фрол — русское имя, ставшая самостоятельной разговорная форма имени Флор (из латинского Florus <  «цветок»).

Также топоним в России:

 Фрол — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Фрол — посёлок в Шатурском районе Московской области.

См. также 
 Флор и Лавр (в просторечии Фрол и Лавр) — раннехристианские мученики, II век
 Фрол и Лавёр — лошадники (Фролов день) — день народного календаря славян
 Фролы
 Фролово

Примечания 

Русские мужские имена
Мужские имена